Le Toyota Urban Cruiser est un nom utilisé par différents SUV vendus par Toyota:
 Le Toyota Urban Cruiser (2009) un SUV urbain vendu de 2009 à 2014, vendu uniquement en Europe. Vendu au Japon sous le nom de Toyota Ist et en Amérique du Nord sous le nom de Scion xD.
 Le Toyota Urban Cruiser (2020) un SUV urbain vendu depuis 2020 uniquement en Inde et en Afrique. Il s'agit d'un Maruti Suzuki Vitara Brezza rebadgé.
 Le Toyota Urban Cruiser Hyryder (2022) un SUV citadin vendu depuis 2022 en Inde développé en collaboration avec Suzuki, clone du Maruti Suzuki Grand Vitara (2022).

Urban Cruiser
Homonymie d'automobile